Der Unicodeblock Mathematische Operatoren (Mathematical Operators, U+2200 bis U+22FF) enthält verschiedene in mathematischen Texten verwendete Zeichen, vor allem Symbole mathematischer Operatoren, unter anderem aus dem Bereich der Mengenlehre und der formalen Logik.

Der Block enthält auch Varianten von ursprünglich nicht mathematischen Zeichen, die in der Mathematik häufig verwendet werden und im Satz von Formeln an die Glyphen anderer mathematischer Symbole angepasst werden, zum Beispiel das Sternchen (U+002A), das hier als mathematischer Operator (U+2217) verwendet wird.

Wie bei den weiteren Unicodezeichen für mathematische Symbole wurden die Operatoren nach Aussehen kodiert, sodass ein Zeichen in verschiedenen Bedeutungen verwendet werden kann.

Ferner gibt es noch den Unicodeblock Zusätzliche Mathematische Operatoren.

Tabelle 
Alle Zeichen haben die allgemeine Kategorie „Mathematisches Symbol“. Das Zeichen U+2212 hat die bidirektionale Klasse „europäisches Trennzeichen“, das Zeichen U+2213 die Klasse „europäisches Schlusszeichen“ und alle anderen Zeichen die Klasse „anderes neutrales Zeichen“.

Anmerkung

Grafiktafel

Weblinks 

 PDF des Unicode-Konsortiums (englisch; 155 kB)

Mathematisches Zeichen